VISLOVO — второй и последний студийный альбом украинской группы «Время и Стекло». Был выпущен 5 июля 2019 года лейблом «MOZGI Entertainment»

История создания 
Альбом содержит 14 песен, включая композицию «Глубоко», исполненную совместно с Монатиком и два ремикса к песне «Дим».

Список композиций

Критика 
Алексей Мажаев отметил, что песни уступают прежним хитам группы, а альбому не хватило дикости и провокационности. Композиции «Vislovo» и «Balensiaga» не вызывают желания подпевать, а «Fashionспазмам» не хватило потенциала. Особо отметилось исполнение на украинском языке в песне «Дим». Критик назвал песню душевной, естественной и достойной стать заглавной в альбоме. «Eleganza» на английском языке также была оценена выше, чем «Vislovo».

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы на русском языке
Альбомы Украины
Альбомы Mozgi Entertainment